Tarumã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tarumã (ort), São Paulo, 
 Tarumã (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar